North Sydney – jeden z obszarów samorządu terytorialnego Nowej Południowej Walii w Australii
 North Sydney – geograficzna nazwa dzielnicy, położonej na terenie samorządu lokalnego North Sydney
 North Sydney – miejscowość (community) w Kanadzie, w Nowej Szkocji